Plato kan syfta på:

Plato (djur) – ett släkte av spindlar 
Plato – det latinska och engelska namnet på Platon
PLATO (rymdteleskop) – ett rymdteleskop under utveckling (Planetary Transits and Oscillations of stars)
Platoskalan – en skala som används för att ange sockerhalten

Astronomi 
 5451 Plato - en asteroid
 Platon (månkrater) - en nedslagskrater på månen

Geografi
 Plato (kommun) – en kommun i Colombia
 Plato (ort i Colombia, Magdalena, lat 9,79, long -74,78) – huvudort i kommunen
 Plato (ö) – en ö i Antarktis